Yann Diaferia (né le  à Saint-Martin-d'Hères en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière 
Formé au Grenoble Métropole Hockey 38, Yann Diaferia joue avec les équipes moins de 18 ans et moins de 22 ans pendant deux saisons à partir de 2003. En 2005, il rejoint les Ours de Villard-de-Lans. Jusqu'en 2009, il partage son temps de jeu entre les moins de 22 ans et l'équipe première qui évolue en Ligue Magnus, l'élite du hockey français. En 2012, il signe avec les Phénix de Reims de la Division 1, le second échelon national. En 2015, il signe avec les Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets de la Ligue Magnus, le premier échelon national.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
|rowspan="2"| 2003-2004 || Grenoble Métropole Hockey 38 ||  || 14 || 6 || 10 || 16 || 22 || || || || || 
|- 
| Grenoble Métropole Hockey 38 ||  || 14 || 6 || 4 || 10 || 20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|rowspan="2"| 2004-2005 || Grenoble Métropole Hockey 38 || France U18 || 6 || 5 || 7 || 12 || 18 || 7 || 3 || 3 || 6 || 22
|-
| Grenoble Métropole Hockey 38 || France U22 || 11 || 10 || 10 || 20 || 22 || || || || || 
|- 
| 2005-2006 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Ours de Villard-de-Lans || France U22 || 15 || 10 || 11 || 21 || 70 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Ours de Villard-de-Lans || France U22 || 17 || 13 || 23 || 36 || 82 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2007-2008 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 16 || 2 || 1 || 3 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Ours de Villard-de-Lans || France U22 || 17 || 12 || 12 || 24 || 30 || 2 || 2 || 0 || 2 || 16
|-
| 2008-2009 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 24 || 4 || 6 || 10 || 26 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 23 || 3 || 1 || 4 || 39 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 25 || 0 || 8 || 8 || 92 || 5 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
| 2011-2012 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 12 || 1 || 2 || 3 || 28 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2012-2013 || Phénix de Reims || Division 1 || 26 || 3 || 8 || 11 || 38 || 5 || 1 || 1 || 2 || 22
|-
|2013-2014 || Phénix de Reims || Division 1 
|| 26 || 7 || 10 || 17 || 68 || || || || || 
|-
|2014-2015 || Phénix de Reims || Division 1 
|| 23 || 6 || 5 || 11 || 42 || 5 || 0 || 1 || 1 || 12 
|-
|2015-2016 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 25 || 1 || 4 || 5 || 44 || 4 || 0 || 0 ||  0|| 10
|-
| 2016-2017 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 22 || 1 || 1 || 2 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 26||2||8||10||50||10||1||2||3||36
|-
| 2018-2019 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 16|| 6 || 10 ||16 ||66 ||7 ||2 ||5 ||7 ||56
|-
| 2019-2020 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 17 ||6 ||7 ||13 ||102 ||5 ||2 ||1 ||3|| 14
|-
| 2020-2021 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 2 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- || -

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Saint-Martin-d'Hères
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du Sports de glace Annecy